Iyo ist der Name:
einer ehemaligen japanischen Provinz: Provinz Iyo
einer Stadt in der japanischen Präfektur Ehime: Iyo (Ehime)
einer Herrscherin des vorjapanischen Reiches Yamatai: Toyo (Yamatai)